Henri-Laurier Coiteux (1909-1972), homme politique québécois ;
 Jean-Claude Coiteux (1916-1960), céramiste québécois ;
 Marc Coiteux, avocat et journaliste culturel québécois ;
 Martin Coiteux (1962-), économiste et homme politique québécois.